Tanda może dotyczyć: 
 Tanda – kilka utworów muzycznych granych w czasie milongi
 Tanda – miasto w północnych Indiach, we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Ambedkar Nagar)
 Tanda – miasto w północnych Indiach, w północno-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Rampur)
 Tanda – miasto na Wybrzeżu Kości Słoniowej